O Campeonato Brasileiro de Rugby de 2004 foi a 40ª edição do torneio e foi vencida pelo time do São José.

7 de agosto: Niterói 19-8 Bandeirantes, Niterói
7 de agosto: Desterro 27-34 SPAC, Florianópolis
7 de agosto: Rio Branco 0-43 São José, São José dos Campos

14 de agosto: Desterro 6-29 São José, Florianópolis
14 de agosto: Bandeirantes 10-20 SPAC, São Paulo
14 de agosto: Niterói 49-16 Rio Branco, Niterói

21 de agosto: Rio Branco 6-12 SPAC, São Paulo
21 de agosto: Bandeirantes 18-17 Desterro, São Paulo
21 de agosto: São José 46-17 Niterói, São José dos Campos

11 de setembro: São José 29-19 SPAC, São José dos Campos
11 de setembro: Rio Branco 13-49 Bandeirantes, São Paulo
11 de setembro: Niterói 21-30 Desterro, Niterói

18 de setembro: SPAC 33-7 Niterói, São Paulo
18 de setembro: São José 24-12 Bandeirantes, São José dos Campos
18 de setembro: Desterro 32-6 Rio Branco, Florianópolis

30 de outubro: São José 25-6 SPAC, Constâncio

Campeonato Brasileiro de Rugby
Rugby de 2004 no Brasil